Мајкл Ченг је други пут освојио турнир. У финалу је победио Стефана Едберга резултатом 6:2, 7:5.

Носиоци 

  Серђи Бругера (треће коло)
  Стефан Едберг (финале)
  Михаел Штих (полуфинале)
  '''Мајкл Ченг (победник)
  Андреј Медведев (друго коло)
 n/a
  Џим Куријер (четвртфинале)
  Борис Бекер (треће коло)
|
  Томас Мустер ''(прво коло) 
  Петр Корда ''(друго коло) 
  Јевгениј Кафељников ''(друго коло) 
  Вејн Фереира ''(треће коло) 
  Седрик Пиолин ''(треће коло) 
  Патрик Рафтер ''(прво коло) 
  Андреа Гауденци ''(прво коло) 
  Хаиме Изага ''(прво коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1994.